Płusy peut désigner :

Toponymie
en Pologne :

 Płusy, village de la voïvodie de Lublin
 Płusy, village de la voïvodie de Mazovie